Sambit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sambit, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Sambit, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar